James St Claire-Erskine, 2. hrabia Rosslyn (1762–1837) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w rządach księcia Wellington i Roberta Peela
 James St Claire-Erskine, 3. hrabia Rosslyn (1802–1866) – brytyjski arystokrata i polityk
 James St Claire-Erskine, 5. hrabia Rosslyn (1869–1939) – brytyjski arystokrata i polityk